Le terme de président de l'Union européenne ne correspond à aucune fonction existante. Elle est parfois utilisée de manière erronée pour désigner l'un ou l'autre des présidents des institutions de l'Union européenne :

 Le président du Conseil européen, nommé pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois : depuis le , Charles Michel.
 La présidente de la Commission européenne, nommée par le Conseil européen à la majorité qualifiée et approuvée par un vote du Parlement, pour un mandat de cinq ans : depuis le , Ursula von der Leyen.
 Le président du Parlement européen, élu pour un mandat d'une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois : depuis le , Roberta Metsola.
 La présidence du Conseil de l'Union européenne, assurée pour 6 mois par un pays et ses représentants (depuis le , la présidence est assurée par la France).

Parmi les cas ci-dessus, le président du Conseil européen est parfois présenté dans les médias comme président de l'Union européenne. Cet usage abusif est trompeur car le président du Conseil européen préside une institution de l'UE et non l'UE dans son ensemble.

Avant le traité de Lisbonne, la présidence tournante des États membres au Conseil était également appelée présidence de l'Union européenne. 

Bien que le président de la Commission européenne possède les pouvoirs les plus importants, il est rarement présenté avec ce titre.

Il existe d'autres dirigeants de l'Union européenne, mais ils ne possèdent pas le profil nécessaire pour pouvoir y prétendre.

Il n'existe, pour l'instant, pas de président de l'Union européenne dans son ensemble : chacune des institutions a son propre président. Chacun d'eux est choisi par les membres de l'institution concernée, à l'exception du Conseil, dont la présidence tournante est assurée par les États membres, et la Commission européenne, dont le président est élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen. Ce mode de désignation le rapproche des premiers ministres des régimes parlementaires. Dans le protocole, le président du Parlement européen apparaît le premier, car il préside la seule institution directement élue par les citoyens européens.

La question de savoir si le président du Conseil européen ou de la Commission européenne est le plus important a été souvent débattue depuis la création de la première fonction par le traité de Lisbonne. Les deux assistent à des sommets internationaux et, depuis 2010, le président de la Commission européenne a commencé à présenter des discours sur l'état de l'Union, sur le modèle américain.

Références

Articles connexes 

 Liste des principaux dirigeants de l'Union européenne
 Président du sommet de la zone euro
 Président de l'Eurogroupe

Titre politique
Institution de l'Union européenne
Liste de chefs de gouvernement